Михаил Иванович Пеньков (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 25 июля 1923 года в городе Миллерово ныне Ростовской области. Окончил 9 классов, аэроклуб в Ворошиловграде.

С 1941 года в рядах Красной Армии. В 1943 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов.

Лётчик-штурмовик, командир звена 431-го штурмового авиационного полка (174-го гвардейского штурмового авиационного полка с 19 августа 1944 года) (299-я штурмовая авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии лейтенант Михаил Пеньков с сентября 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К августу 1944 года Пеньков совершил 103 боевых вылета на штурмовку живой силы и техники противника. В воздушном бою сбил вражеский бомбардировщик.

Из наградного листа эпизоды боевой деятельности М. И. Пенькова 15 ноября 1943 года, выполняя боевое задание в районе Холмич, в снегопад при видимости в 500 метров обнаружил колонну танков противника, на которую произвёл семь заходов. Поджёг два танка, возвратившись с задания, мастерски произвёл посадку на закрытый туманом аэродром.
 29 ноября 1943 года при штурмовке скопления железнодорожных составов на станции Жлобин (Гомельская область) при сильном противодействии зенитной артиллерии произвёл шесть заходов на цель, в которых уничтожил один паровоз и семь вагонов с боеприпасами. При отходе от цели восьмёрка Ил-2 завязала воздушный бой с 11 самолётами Ю-87, в котором Пеньков лично сбил один вражеский бомбардировщик. Привёл на аэродром свой самолёт, имея свыше 20 пробоин и серьёзные повреждения плоскостей, элеронов и рулей.
 8 января 1944 года, выполняя задание в районе Мозырь-Бобровичи (Гомельская область) при сильном огне зенитной артиллерии на повреждённом при подходе к цели самолёте произвёл три захода на штурмовку и уничтожил одно орудие полевой артиллерии, пять повозок и до десяти человек живой силы врага.
 12 января 1944 года, выполняя задание по разведке в паре, в районе Холмич взорвал крупный склад боеприпасов.
 22 февраля 1944 года в сложных метеорологических условиях произвёл два вылета в составе группы в район города Жлобин, при этом лично уничтожил четыре автомашины, две повозки и до десяти человек живой силы.
 24 и 25 февраля 1944 года Пеньков в группе произвёл пять успешных боевых вылетов. Группа уничтожила две батареи зенитной артиллерии, 11 повозок, два танка, склад с горючим и склад с боеприпасами и до 70 солдат и офицеров врага. Кроме того, лично Пеньковым уничтожен один склад с боеприпасами и убито до 15 гитлеровцев.
 19 марта 1944 года группа из шести Ил-2 произвела штурмовку железнодорожной станции Ковель и огневых точек в городе. Пеньков лично поджёг один из эшелонов.
 21 марта 1944 года Пеньков в составе группы произвёл три боевых вылета, в которых лично уничтожил один железнодорожный вагон на станции Передубы и до 20 человек живой силы противника, создал два очага пожара.
 28 марта 1944 года в районе железнодорожной станции Заблоце (Польша) взорвал склад боеприпасов. Попал под обстрел зенитной артиллерии и на повреждённом самолёте с бреющего полёта поджёг три вагона с грузами.
 31 марта 1944 года произвёл за день три боевых вылета в район Ратно, Ковель (Волынская область) и, несмотря на сильное противодействие зенитной артиллерии, совершил по пять-шесть заходов на цели. За день уничтожил один танк, три автомашины и до 30 человек живой силы, подавил огонь миномётной батареи и двух орудий полевой артиллерии, повредил паровоз и поджёг один вагон с грузом.
 18 апреля 1944 года произвёл три боевых вылета в район Доминополь где в результате штурмовки уничтожил одно орудие полевой артиллерии, три автомашины и одну цистерну с горючим. Плохо управляемый самолёт с повреждением рулей привёл на свой аэродром.
 27 апреля 1944 года в районе Любомля (Волынская область) произвёл три захода на цель, в результате которых уничтожил один танк, три автомашины и до 15 немецких солдат и офицеров. Несмотря на то, что при первом заходе получил более 20 пробоин, сильные повреждения плоскостей, пробитую пневмосистему, сумел выполнить боевое задание, привёл и посадил самолёт на своём аэродроме.
 24 июня 1944 года, выполняя задание по разведке с боем и, будучи ведущим пары, в районе железнодорожной станции Ратмировичи (Октябрьский район (Гомельская область)) поджёг эшелон врага, произвёл отличное фотографирование заданного района и доставил ценные данные о противнике.

Погиб 5 октября 1944 года в Польше при выполнении боевого задания. Похоронен в населённом пункте Станины (юго-западнее города Лукув, Польша).

Память 
 Именем Героя названа школа в городе Миллерово..
 Мемориальная доска в память о Пенькове установлена Российским военно-историческим обществом на здании гимназии № 1 города Миллерово, где он учился.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (26.10.1944).
 Орден Ленина (26.10.1944).
 Орден Красного Знамени(22.05.1944)
 Орден Красного Знамени(2.04.1944)
 Орден Красной Звезды  (14.02.1944)
 Медаль «За отвагу» (24.08.1943)

Примечания

Ссылки 
 
 Пеньков Михаил Иванович .
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше
Выпускники Ворошиловградской школы военных лётчиков
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Белорусской операции (1944)